Коты — обезлюдевшая деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в юго-западной части района, у реки Дребенка.

Уличная сеть не развита.

История 
До марта 2005 года деревня Коты входила в  Молодейскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ  деревня Коты, вместе с другими селениями упраздненной Молодейской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 

Почтовое отделение, обслуживающее д. Коты — 181161; расположено в д.  Палицы.

Транспорт 
Просёлочные дороги, одна из них к д. Палицы .

Ссылки 
 Коты (Псковская область) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района